Soldini ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Soldini (1854–1927), Schweizer Politiker
 Adriano Soldini (1921–1989), Schweizer Pädagoge und Schriftsteller
 Antonio Soldini (1854–1933), Schweizer Bildhauer und Politiker (FDP)
 Benigno Soldini (1811–1852), Schweizer Politiker
 Bruno Soldini (* 1939), Schweizer Regisseur, Film- und Drehbuchautor
 Carlo Soldini (1809–1868), Schweizer Politiker
 Felice Soldini (1915–1971), Schweizer Fußballspieler 
 Giuseppe Soldini (1820–1896), Schweizer Politiker
 Ivo Soldini (* 1951), Bildhauer, Zeichner, Maler und Kunstsammler
 Jean Soldini (* 1956), schweizerisch-französischer Philosoph
 Mario Soldini (1913–1993), Schweizer Lehrer, Politiker, Genfer Grossrat und Nationalrat
 Silvio Soldini (* 1958), italienisch-schweizerischer Regisseur

Siehe auch:
 Rifugio Elisabetta Soldini Montanaro, Schutzhütte im Aostatal